Studio 5  était un magazine musical diffusé sur La Cinq.

Notes et références 

Émission diffusée sur France 5
Émission de télévision produite en France